Martellato – cognome italiano
 Martellato – articolazione intensa